Achim Walcher – ex fondista austriaco
 Christian Walcher – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Josef Walcher – sciatore alpino austriaco
 Maria Theurl-Walcher – dirigente sportiva ed ex fondista austriaca
 William Walcher – vescovo cattolico irlandese